Franc Farčnik je osebno ime več znanih Slovencev:

 Franc Farčnik (komunist) (1899 - 1942), slovenski partijski delavec
 Franc Farčnik (zdravnik), slovenski zdravnik